Torcy-le-Grand je název dvou obcí ve Francii:

 Torcy-le-Grand (Aube) – obec v departementu Aube
 Torcy-le-Grand (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime